Ве́псская литерату́ра — литература вепсов на вепсском языке.

Вепсский фольклор 
Среди эпических жанров фольклора представляют интерес зачатки исторического эпоса — предания о первых насельниках местного края, так называемых панах-предках, а также о древней чуди. Развит сказочный эпос (волшебные, бытовые, сатирические сказки). Довольно устойчиво сохраняются некоторые жанры обрядового фольклора, например, погребальные причитания. Широко бытуют разнообразные пословицы, поговорки, крылатые выражения.

XX—XXI века 
Создание вепсской письменности было начато в 1931 году, когда были изданы учебники для школ, хрестоматии, словари. Но в 1938 году вепсскоязычные книги были сожжены, а учителя и другие общественные деятели арестованы и высланы из родных мест.

Зарождение вепсскоязычной литературы в Карелии началось в первые годы Перестройки. В 1980-е годы на совещании молодых писателей в карельском отделении Союза писателей СССР были представлены начинающие писатели-вепсы: Рюрик Лонин, Эдуард Бронзов, Вячеслав Сидоров. На вепсском языке писала поэтесса Алевтина Андреева (1938—2001) из села Шёлтозеро.

Современные писатели: А. В. Петухов, Н. В. Абрамов, Н. Г. Зайцева.

Вепсские авторы

На русском и вепсском языках 
 Абрамов, Николай Викторович (1961—2016)
 Петухов, Анатолий Васильевич (1934—2016)
 Пулькин, Василий Андреевич (1922—1987)

Переводы 
 Эдуард Бронзов перевёл стихотворение белорусского поэта Янки Купалы «A ken sigä mäneb? (А кто там идет)» это был один из первых художественных текстов на вепсском языке.
 Нина Зайцева перевела на вепсский язык «Калевалу».
 Николай Абрамов перевёл произведения:

 Уильяма Шекспира,
 Рабиндраната Тагора,
 Поля Верлена,
 Александра Пушкина,
 Льва Толстого,
 Сергея Есенина,
 Бориса Пастернака,
 Николая Рубцова,
 Николая Клюева,
 Владимира Высоцкого,
 Евгения Евтушенко.

Примечания

Литература 
 Вепсские народные сказки: о некоторых особенностях сюжетного состава и публикациях 

Литература народов России
Литература по языкам
Вепсский язык
Литература Карелии